Värnamo (gemeente), een Zweedse gemeente in Småland, provincie Jönköpings län
Värnamo (stad), de hoofdstad van de gemeente Värnamo in het landschap Småland